Гордієвський Іван (1854—1927) — отець, український греко-католицький священник, митрат, брат отця Порфирія Гордієвського.
 Гордієвський Михайло Іванович (1885—1938) — український історик, педагог, стрийко отця Івана і Петра Гордієвських
 Гордієвський Олег Антонович (1938) — колишній полковник першого головного управління КДБ СРСР (розвідка), найважливіший агент Заходу (кличка «OVATION») у СРСР з 1974 по 1985 роки, коли працював на британську розвідку
 Гордієвський Петро Микитович (1842—після 1914) — російський громадський діяч і педагог українського походження, брат отця Івана Гордієвського

Гордієвський — хутір, Кіквідзенський район, Волгоградська область
 Гордієвський — селище, Троїцький район, Алтайський край

Українські прізвища